La Copa de la Reina de Fútbol Femenino 1993 fue la XI edición del torneo de copa femenino.

El Añorga KKE ganó el título por tercera y última vez en su historia, igualando así en 3 títulos al Deportivo de la Coruña.

Dieciseisavos de final 

Participaron 28 equipos sorteados dos a dos en dieciseisavos de final a doble partido. Pasarían a octavos los equipos vencedores a doble partido, en caso de empate a goles, pasaría aquel conjunto que hubiera metido más goles fuera de casa.

Fase final 

Los ganadores de los dieciseisavos de final se clasificaron para disputar los octavos a doble partido.

El Málaga se incorporó directamente a cuartos de final.

Referencias 
Recopilación de resultados de arquero_arba (Antonio Valencia Ruiz)

Copa de la Reina de fútbol